Ейское сельское поселение — муниципальное образование в составе Ейского района Краснодарского края России. 

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Ейский сельский округ.

Административный центр — посёлок Октябрьский.

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 7 населённых пунктов:

Примечания 

Сельские поселения Ейского района Краснодарского края